Händel oder Haendel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Händel (* 1956), deutscher Kabarettist und Entertainer
 Carl Albin Haendel (1809–1886), deutscher Verlagsbuchhändler
 Christoph Christian Händel (1671–1734), deutscher evangelischer Theologe  
 Erich Händel (1909–1943), deutscher Radsportler 
 Georg Händel (Vater) (1622–1697), deutscher Hofchirurg und Diener des wettinischen Herzogs Johann Adolf I. im Herzogtum Sachsen-Weißenfels
 Georg Friedrich Händel (1685–1759), deutsch-britischer Komponist des Barock
 Gottfried Händel (1644–1698), deutscher evangelischer Theologe und Lieddichter
 Ida Haendel (1928–2020), britische Violinistin polnischer Herkunft
 Konrad Händel (1909–2003), deutscher Jurist und Autor
 Paul Händel (1927–2011), österreichischer klassischer Philologe
 Thomas Händel (* 1953), deutscher Gewerkschafter und Politiker (WASG/ Die Linke)
 Tomás Händel (* 2000), portugiesisch-österreichischer Fußballspieler 
 Willi Händel (* 1930), deutscher Gitarrist und Mundartsänger, siehe Peterlesboum

Nach Händel sind oder wurden folgende Schiffe benannt:
 Händel II

Händel steht außerdem für:

 die deutsche Bezeichnung für den Asteroiden (3826) Handel
 eine veraltete Bezeichnung für Schlägerei

Siehe auch:

 Händl
 Hendel
 Handel (Begriffsklärung)
 Grumbachsche Händel
 Haus Händel, Lindenaustraße 12, Stadtteil Niederlößnitz der sächsischen Stadt Radebeul